

Костолець — село, громада округу Поважська Бистриця, Тренчинський край.
 Костолець — городище в окрузі П'єштяни.